Comunas francesas
 Étaules (Charente-Maritime)
 Étaules (Côte-d'Or)

Desambiguações de topônimos